Moviment de Resistència Nacional (del seu nom en anglès National Resistance Movement), partit polític d'Uganda
 Museu Suec d'Història Natural (del seu nom en suec Naturhistoriska Riksmuseet), museu d'història natural amb seu a Estocolm (Suècia)
 National Railway Museum, museu dedicat al ferrocarril amb seu a York (Regne Unit)
 Mode de resposta normal (del seu nom en anglès Normal Response Mode), mode de transferència de dades del protocol de comunicació HDLC